Кіман-Фаріс - місто. 
 Умм-ель-Кіман - острів.
 Кіман-аль-Арус - село.